Mschana (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Mschana (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Mschana (Sboriw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw

 Mschana (Fluss), Nebenfluss der Limnyzja